«Lo sgarbo» (букв. «Грубость») — эротический триллер 1975 года итальянского режиссёра Марино Джиролами.

Cюжет 
Мафиози Сальваторе из-за конфликта с конкурирующей мафиозной семьей отправляют из Америки на Сицилию, к боссу Палермской мафии Дону Мими, который изображен инвалидом в кресле-каталке. Связь Сальваторе с содержанкой босса Мариной вызывает гнев босса и Сальваторе вынужден бежать в Лондон. Фильм изобилует изображениями обнаженной натуры, сценами секса, насилия и кровавых мафиозных разборок.

В ролях

Критика 
Тематика мафиозных фильмов оказалась «выжатой» после выхода в прокат «Крестного отца», и Марино Геролами переключается на секс: специальность Сальваторе — шантаж политиков через их сексуальные связи. Фильм был снят с небольшим бюджетом и вышел крайне низкого качества (включая монтаж и неудачную подборку натуры), однако несколько сцен, таких как секс на помидорном поле или групповой секс в исполнении  заслуживают внимания.

Примечания

Ссылки 

 
Фильмы 1975 года
Фильмы про организованную преступность
Фильмы-триллеры Италии
Детективные фильмы Италии
Фильмы Марино Джиролами